Le mot  et un mot anglais signifiant « serment » ou parfois « malédiction ». Il est utilisé dans de nombreuses expressions ou titre d'œuvres :

Littérature 

Oath Breaker : Le Serment, roman de Michelle Paver (Royaume-Uni, 2008) ;
Oath of Fëanor  expression originale du « serment de Fëanor » dans l’univers imaginé par l’écrivain britannique du  Tolkien.

Musique 

Oath : une chanson de Cher Lloyd (Royaume Uni, 2012) ;
Don't Break the Oath : album du groupe Mercyful Fate (Danemark, 1984) ;
Oath Bound : album de Summoning (Autriche, 2006) ;
Our Gang's Dark Oath : album d'Aiden (États-Unis d'Amérique, 2004) ;
The Time of the Oath : album d'Helloween (Allemagne, 1996) ;
 : groupe de musique (Suède, 1989) ;
 : album du groupe Suffocation (États-Unis d'Amérique, 2009) ;
 : album du groupe Beherit (Finlande, 1991).

Cinéma 

 : titre de plusieurs films ;
President McKinley Taking the Oath : film documentaire (États-Unis d'Amérique, 1901) ;
To Redeem an Oath : film de Frank Lloyd (États-Unis d'Amérique, 1915) ;
The Oath of Hate : film de Henry King (États-Unis d'Amérique, 1916).

Série télévisée 

The Walking Dead: The Oath : web-série de Greg Nicotero (États-Unis d'Amérique, 2013).

Jeux 

Ys: The Oath in Felghana : jeu vidéo (Japon, 2010).

Informatique 

Initiative for Open Authentication : consortium visant à développer des normes ouvertes d’authentification forte ;
 Oath, l’ancien nom de  : une entreprise, holding de AOL et Yahoo! et filiale du groupe Verizon.